Carlo Giuseppe Beraudo di Pralormo (1774-1855) – diplomatico e politico italiano
 Emanuele Beraudo di Pralormo (1887-1960) – generale e cavaliere italiano
 Joseph Beraudo (1908-1958) – calciatore francese